Nomad kan avse:

 Nomad – folk som inte lever bofast, se nomader
 HMS Nomad – en brittisk jagare
 Sega Nomad – en spelkonsol
 The Nomads – ett svenskt rockband
 Nomadskola – ett tidigare namn på sameskola
 Nomad (diktsamling) – en diktsamling av Harry Martinson
 Nomad (musikalbum av Mike Tramp) – ett album från 2015 av Mike Tramp